Edelschwein steht für:
 das Large White, eine britische Schweinerasse, die in viele Landrassen eingekreuzt wurde.
 das Deutsche Edelschwein in der Schweiz, wo es das Kürzel „ES“ trägt.